Mistrzostwa Europy w Koszykówce Kobiet 1960 – 7. turniej o mistrzostwo Europy w koszykówce kobiet. Został on zorganizowany w stolicy Bułgarii, Sofii, na Stadionie Narodowym im. Wasiła Lewskiego. Pierwszy mecz rozegrano 3 czerwca, a ostatni 8 dni później. Tytuł po raz piąty wywalczyła reprezentacja reprezentacja Związku Radzieckiego. Na drugim stopniu podium stanęły reprezentantki Bułgarii, a na trzecim Czechosłowacji.

Był to pierwszy turniej o mistrzostwo Europy w koszykówce kobiet rozegrany w Bułgarii. Kolejny odbył się w 1972 w Warnie i Burgasie.

Format rozgrywek 
W turnieju udział wzięło 10 reprezentacji zrzeszonych w FIBA Europa. Został on podzielony na dwie fazy. W pierwszej zespoły zostały podzielone na dwie grupy po 5 drużyn. Mecze rozgrywano w systemie kołowym. 3 najlepsze reprezentacje z obu grup trafiły do grupy mistrzowskiej, a pozostałe rywalizowały o miejsca od 7. do 10. W drugiej fazie także zastosowano system kołowy, ale bez powtarzania meczów z fazy pierwszej. Zwyciężczynie grupy mistrzowskiej zostały mistrzyniami Europy.

Faza pierwsza

Grupa A 
Legenda:
W – wygrane mecze
P – przegrane mecze
Pkt. – zdobyte punkty
+/- – ratio

Grupa B

Faza druga

Grupa mistrzowska

Rywalizacja o miejsca od 7. do 10.

Statystyki indywidualne 

 Najwięcej punktów

 Skuteczność rzutów wolnych

Przypisy 

1960
1960 w Bułgarii
1960 w koszykówce
Koszykówka w Bułgarii
Sport w Sofii